Plaatsen
Berkhout, een plaats in de provincie Noord-Holland, Nederland
Stopplaats Bobeldijk-Berkhout, een voormalige stopplaats aan de spoorlijn Alkmaar-Hoorn

Personen
Chronologisch naar geboortejaar
 Cornelius Berkhout (1892–1958), Nederlands pianist en pianopedagoog
 Phia Berkhout (1909-1993), Nederlands harpiste
 Nico Berkhout (1915-1999), Nederlands kunstschilder
 Suze Boschma-Berkhout (1922–1997), Nederlands beeldhouwster
 Fries Berkhout (1930-2012), kunstkenner, verzamelaar en mecenas
 Gerda Berkhout-Vosman (1930), schilder, tekenaar en aquarellist
 Jan Berkhout (1940-2018), rooms-katholiek priester
 Rudie Berkhout (1946–2008), Amerikaans holograaf
 Lida Berkhout (1952), Nederlands atlete
 Frans Berkhout (1961), Nederlands hoogleraar innovatie en duurzaamheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
 Hugo Berkhout (1974), Nederlands politicus
 Pim Berkhout (1974), Nederlands langebaanschaatser
 Lobke Berkhout (1980), Nederlands zeilster
 Jet Berkhout (1981), Nederlands presentatrice en columniste
 Thomas Berkhout (1984), Nederlands wielrenner
 Jorn Berkhout (2002), Nederlands voetballer

Overig
 Teding van Berkhout, een Nederlands geslacht
 Willem Hendrik Teding van Berkhout (1745-1809), Nederlands politicus
 Lijsbeth Teding van Berkhout (1946), Nederlands edelsmid, sieraadontwerper, beeldhouwer